Иван Травкин:
 Травкин, Иван Васильевич (1908—1985) — Герой Советского Союза, командовал подводной лодкой «Щ-303», затем «К-52», капитан 1 ранга.
 Травкин, Иван Михайлович (1922—1974) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.